Městečko steht für:

 im Tschechischen ein Städtchen, siehe Minderstadt
 mehrere Orte in Tschechien:
 Městečko, Gemeinde im Okres Rakovník
 Městečko, Ortsteil von Chotýšany, Okres Benešov
 Městečko, Ortsteil von Nespeky, Okres Benešov
 Městečko Trnávka, Gemeinde im Okres Svitavy
 Nové Městečko, Ortsteil von Čerčany, Okres Benešov
 Nové Městečko, Ortsteil von Dlouhá Ves u Sušice, Okres Klatovy
 Nové Městečko, Ortsteil von Nečtiny, Okres Plzeň-sever
 Olbramovice Městečko, Ortsteil von Olbramovice u Votic, Okres Benešov